El término centella puede referirse a:

 Centella (rayo), fenómeno eléctrico también conocido como rayo globular, esfera luminosa o rayo de bola.
 Capitán Centella, manga japonés.
 Centella, género botánico de la familia Apiáceae.
 Centella, nombre común de la planta Centella asiatica.
 Centella, nombre común de la planta Caltha palustris.
 José Luis Centella (1958–), político español de Izquierda Unida.
 Centella, grupo musical de Barcelona.
 Centella, proyecto  musical chileno de Antonio Caballero.
Centella, seudónimo de Miguel Ángel Alvarado, humorista chileno.
 El nombre común de la planta Anemone palmata.
 El nombre común de la planta Ranunculus acris.
 El nombre común de la planta Ranunculus ficaria.
 El nombre común de la planta Ranunculus muricatus.
 El nombre común de la planta '''''Ranunculus repens.